1981 Голяма награда на Лас Вегас е 1-вото за Голямата награда на Лас Вегас и петнадесети кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 17 октомври 1981 година на пистата Сизарс Палас, Невада, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Лас Вегас